

Langues latines 

L' Araire est l'ancêtre de la charrue. Le terme est occitan et dérive du latin « arāre » (infinitif présent du verbe « arō », labourer). L'italien « arare » et l'espagnol « arar », signifiant labourer, ont la même racine. D'où les patronymes et les toponymes dans les langues latines.

Toponyme 

  est un lac de Bolivie.
 Arare est une localité de la commune de Plan-les-Ouates dans le canton de Genève, en Suisse.
 Arare est un lieu-dit au-dessus d'Avoriaz (Morzine, Chablais, Haute-Savoie), en France

Nom de personne 
 Arare est un prénom espagnol.
 Arare est un nom de famille.

Association 

 A.R.A.R.E. est l'acronyme de lAssociation pour la Représentation des Actionnaires Révoltés d'Eurotunnel.
 ARARE est l'acronyme de Academic Response to Antisemitism and Racism in Europe''.

 Japonais 

 Arare est un biscuit traditionnel japonais.
 Arare est un type de théière japonaise en fonte.
 Arare est un destroyer de classe Harusame de la marine impériale japonaise.
 Arare est un destroyer de classe Asashio de la marine impériale japonaise.
 Norimaki Arare est une variante de Aralé Norimaki, un personnage de fiction de manga.

 Autres 
 Adadi Arare''' est une ville en Éthiopie.

Références 

Homonymie de bateaux